

Населені пункти та їхні частини

 Корнелін — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Корнелін — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Корнелін — частина села Антонін у гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки